Лоло может означать:
 имя
 Лоло — пингвинёнок, герой мультфильма «Приключения пингвинёнка Лоло»;
  — южноафриканский регбист;
  — кубинский политик;
 Джонс, Лоло — американская легкоатлетка и бобслеистка;
  — самоанский регбист;
 Молига, Лоло Леталу Маталаси — американский политик самоанского происхождения;
  — индонезиский географ, отчим Барака Обамы;

 фамилию
  — канадский переводчик и работник HBC.
 Лоло, Игор — ивуарийский футболист.
 Лоло, Марк Мерденович (род. 1968) — российский предприниматель, возглавляет компанию DreamTeam Media.
  — конголезский футболист.
  — южноафриканский футболист.

 прозвище, псевдоним
  — испанский журналист;
 Капур, Каризма — индийская актриса;
  — испанский футболист;
 Мунштейн, Леонид Григорьевич (1866—1947) — русский поэт, публицист, драматург, театральный деятель.
 Ортис Торибио, Мануэль — испанский футболист;
 Лоло Сайнс — испанский баскетболист;
 Лоло Феррари — французская танцовщица и порноактриса;
  — американская исполнительница соула.

 топоним
  — гора, расположенная близ города Камлупс в Британской Колумбии;
  — гора, расположенная в американском штате Монтана;
  — гора, расположенная на  в Британской Колумбии;
 Лоло (национальный лес) — национальный лес, расположенный в американском штате Монтана;
  — горный перевал, расположенный в американском штате Орегон;
  — горный перевал в Скалистых горах;
  — статистически обособленная местность в американском штате Монтана;

 прочее
  — французский фильм 2015 года;
 Епархия Лоло — конголезская католическая епархия;
 И (народ) — группа народов, живущая во Вьетнаме и Китае, известны также под названием «лоло»;
 Лоло — любой из лолойских языков;
 Лоло — одно из наречий языка макуа.